Rahmaniyah o Rahmaniyyah o Rahmania puede referirse a: 

 Rahmania, un municipio de la provincia de Argel en Argelia.
 Rahmaniyyah, una hermandad sufí Tariqa.
 Isla Rahmaniyah, una isla en la rama Rosetta del río Nilo.